Reuilly kan syfta på:
 Reuilly, Eure
 Reuilly, Indre